The Gift steht für:
 
  The Gift, englischer Originaltitel des Films The Gift – Die dunkle Gabe des US-amerikanischen Regisseurs Sam Raimi
 The Gift (Fernsehserie), australische Fernsehserie (1997)
 The Gift (2015), australisch-amerikanischer Film
 The Gift (Band), portugiesische Pop/Rock-Band aus Alcobaça seit 1994   
 The Gift (Pornofilm), spanischer Pornofilm (2006)
 The Gift (Bizzy-Bone-Album), ein Musikalbum von Bizzy Bone (2001)
 The Gift (Big-Mello-Album), ein Musikalbum von Big Mello (2002)
 The Gift (The-Jam-Album), ein Musikalbum von The Jam (1982)
 The Gift (John-Zorn-Album), ein Musikalbum von John Zorn (2001)
 The Gift (Kenny-Rogers-Album), ein Musikalbum von Kenny Rogers (1996)
 The Gift (Midge-Ure-Album), ein Musikalbum von Midge Ure (1985)
 The Gift (Susan-Boyle-Album), ein Musikalbum von Susan Boyle (2010)
 The Gift (Master-P-Album), ein Musikalbum von Master P (2013)